Švanda dudák je jméno hlavní postavy divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák aneb Hody divých žen a současně název některých děl z této hry vycházejících:

Hudba 
 Švanda dudák (Hřímalý) – opera z roku 1875 (premiéra 1896) českého skladatele Vojtěcha Hřímalého mladšího
 Švanda dudák (Bendl) – kantáta z roku 1881 a jejím přepracováním vzniklá opera z roku 1896 (premiéra 1907) českého skladatele Karla Bendla na slova básníka Jaroslava Vrchlického
 Švanda dudák (Weinberger) – opera z roku 1927 českého skladatele Jaromíra Weinbergera
 Švanda dudák (balet) – balet z roku 1950 českého skladatele Dalibora C. Vačkáře

Film 
 Švanda dudák (film) – český film z roku 1937 režiséra Svatopluka Innemanna

Časopis 
 Švanda dudák (časopis) – český humoristický časopis vydávaný původně Ignátem Herrmannem (1882–1914, 1924–1930)

Související články 
 Strakonický dudák (rozcestník)
 Švanda

Divadelní postavy